Les Western Capitals de Summerside sont une franchise amateur de hockey sur glace à Summerside, Île-du-Prince-Édouard au Canada.

Saison par saison

Références 

Club de hockey sur glace à l'Île-du-Prince-Édouard